Medibank International 2009 (kobiety)
 Medibank International 2009 (mężczyźni)